Le Cri du cœur est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Cri du cœur, film de Claude Lallemand (1974)
 Le Cri du cœur, film d'Idrissa Ouedraogo (1994)
 Le Cri du cœur, de Shinji Takahashi (2008)